ФК Омладинац је име неколико фудбалских клубова:

у Србији:
 ФК Омладинац, Ново Село
 ФК Омладинац, Горњи Комрен
 ФК Омладинац, Велики Мокри Луг (Београд)
 ФК Омладинац, Заблаће
 ФК Омладинац, Нови Бановци
 ФК Омладинац, Миријево (Београд)
 ФК Омладинац Дероње

у Босни и Херцеговини:
 ФК Омладинац, Бања Лука

у Хрватској:
 НК Омладинац ,Врањиц